Борисовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — село Борисово.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 861 человек, в том числе 551 мужчины и 310 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Борисово
 Борок
 Костомарово
 Пуляева
 Рыбинск

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области